Circoscrizione Sicilia – circoscrizione elettorale del Senato della Repubblica
 Circoscrizione Sicilia 1 – circoscrizione elettorale della Camera dei deputati
 Circoscrizione Sicilia 2 – circoscrizione elettorale della Camera dei deputati